Torch Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Torch Lake Township (Antrim County, Michigan)
 Torch Lake Township (Houghton County, Michigan)